Ville-Marie är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Abitibi-Témiscamingue och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Ville-Marie ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Lac Témiscamingue.

Terrängen runt Ville-Marie är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ville-Marie. Runt Ville-Marie är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Saint-Bruno-de-Guigues,  km norr om Ville-Marie. 

I omgivningarna runt Ville-Marie växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Québec